Catedral de Lérida puede referirse a:
 Catedral de la Seo Vieja (Lérida), catedral vieja (Seu Vella en catalán);
 Catedral Nueva (Lérida), catedral nueva.